Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà

bassa

búnquer

cabana

camp

camí

castell

collada

cova

curs d'aigua

entitat de població

església

font

granja

indret

jaciment arqueològic

masia

molí hidràulic

muntanya

partida rural

serra

Misc 

Abella de la Conca
Geografia d'Abella de la Conca